Харута — фамилия и топоним.
 Харута — посёлок в Ненецком автономном округе.
 Харута — река в России, протекает в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.
 Харута — гражданский аэропорт вблизи посёлка Харута Ненецкого АО.
 Харута, Сергей Иванович (род. 1974) — российский музыкальный продюсер, композитор, звукорежиссёр.

См. также 
 Харутаю (Харута-Ю) — река в Ненецком автономном округе и республике Коми, приток Адзьвы.